Příjmení Vokáč nosí tyto osobnosti:

 Dalibor Vokáč (* 9. 10. 1943 Plzeň), český architekt, člen SIALu
 František Vokáč, český politik KSČ, v 60. letech 20. stol. čs. ministr dopravy
 Ivan Vokáč (* 1987), český violoncellista
 Jiří Vokáč (* 1947), český hokejista
 Karel Vokáč (1903–1944), český básník, učitel, účastník odboje proti německému národnímu socialismu
 Marek Vokáč (1958–2021), český šachista
 Petr Vokáč (* 1952), český fotbalista
 Robert Vokáč (* 1958), český podnikatel a politik, poslanec PSP za US-DEU
 Simeon Vokáč z Chýš (???–1621), pražský měšťan, účastník stavovského povstání

Související články 
 Okáč